Grisez est un patronyme porté notamment par :

 François Grisez (1841-1927), homme politique français ;
 Germain Grisez (1929-2018), philosophe franco-américain ;
 Georges Grisez (1884-1946), clarinettiste français ;
 Joanna Grisez, née en 1996, joueuse internationale française de rugby.